Le terme Euroligue est un terme utilisé dans des sports collectifs pour désigner une compétition européenne interclubs.

Basket-ball 

 EuroLigue de basket-ball
 EuroLigue féminine de basket-ball

Water polo 

 Euroligue de water-polo, compétition masculine devenue Ligue des champions de la LEN en 2011.

Hockey sur gazon 

Euroligue de hockey sur gazon

Voir aussi